El Campionat Mundial de Ral·lis 2001 va començar el 19 de gener amb la 69a edició del Ral·li Monte-Carlo i va finalitzar amb el Gal·les el 23 de novembre. El pilot Richard Burns va guanyar per tan sols 2 punts al segon pilot, Colin McRae. L'equip Subaru va arribar a córrer amb quatre cotxes, mentre que Ford i Peugeot van fer servir tres cotxes oficials.

Referències 

2001
Competicions d'automobilisme del 2001